gestreepte bremspanner
 herfstbremspanner
 late bremspanner
 oranje bremspanner
 vroege bremspanner
 zomerbremspanner